Tomlab bezeichnet: 

 Tomlab (Plattenlabel), ein Plattenlabel mit Sitz in Köln 
 Tomlab (Software), eine Software